Канда́ль (; [kʰɐet kɑndaːl]) — провинция (кхет) на юге Камбоджи. Площадь составляет 3568 км², население по данным на 2008 год — 1 265 085 человек. Административный центр — город Такмау.

Провинция целиком окружает, однако не включает территорию столицы государства — Пномпеня. Фильм 1994 года «Рисовый народ» камбоджийского режиссёра Ритхи Паня был снят на территории провинции Кандаль.

Название 
Кандаль в переводе с кхмерского означает 'центр', 'середина', 'средний'.
Название административного центра провинции — города Такмау ( [taː kmaw]) — в буквальном переводе означает ‘чёрный дедушка’.

Административное деление 
Территория провинции делится на 11 округов (срок), 147 коммуны (кхум) и 1088 деревень (пхум).

Округа

Примечания 

Провинции Камбоджи